Города в Соединённых Штатах Америки с названием Клермонт ():

 Клермонт (Вайоминг)
 Клермонт (Миссури)
 Клермонт (Флорида)
 Клермонт (Калифорния) ()
 Клермонт (Кентукки) ()
 Клермонт () — административно-территориальный округ в штате Огайо, США

См. также 
 Клермонтский кодекс — одна из древнейших рукописей Нового Завета на греческом и латинском языках, датируемая началом VI века.